Gerra steht für:

 Gerra (Einheit), Volumenmaß

geographische Objekte im Kanton Tessin, Schweiz:
 Gerra (Gambarogno), Ortsteil der Gemeinde Gambarogno, Kreis Gambarogno, Bezirk Locarno
 Cugnasco-Gerra, Gemeinde im Kreis Navegna, Bezirk Locarno 
 Gerra (Verzasca), Fraktion der Gemeinde Cugnasco-Gerra
 Gerra, Maiensäss im Tal der Calnègia 

Gerra ist der Familienname folgender Personen:
 Laurent Gerra (* 1967), französischer Imitator, Kabarettist und Comictexter

Siehe auch:
 Gera (Begriffsklärung)